

Норт-Брукфілд — місто, штат Массачусетс
 Норт-Брукфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс